Flandern runt 2021 var den 105:e upplagan av det belgiska cykelloppet Flandern runt. Tävlingen avgjordes den 4 april 2021 med start i Antwerpen och målgång i Oudenaarde. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av danska Kasper Asgreen från cykelstallet Deceuninck-Quick-Step efter en tvåmannaspurt mot nederländska Mathieu van der Poel.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Flandern runt 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Belgien